Tennessee Saturday Night steht für:
 Tennessee Saturday Night (Album), Musikalbum des österreichischen Schlagersängers Freddy Quinn, 1970
 Tennessee Saturday Night (Lied), Lied von Red Foley & The Cumberland Valley Boys, 1948